Denemarken
Nordby (Fanø), plaats in de Deense gemeente Fanø
Nordby (parochie, Fanø), parochie van de Deense Volkskerk in de Deense gemeente Fanø
Nordby (Samsø), plaats in de Deense regio Midden-Jutland
Nordby (parochie, Samsø), parochie van de Deense Volkskerk in de Deense gemeente Samsø
Noorwegen
Nordby (Akershus), plaats in de Noorse gemeente Ås